Тараво-Орнано () — один из 11 кантонов департамента Южная Корсика, региона Корсика, Франция. INSEE код кантона — 2A11. 6 коммун кантона находятся в округе Сартен и 28 — в округе Аяччо. Кантон был создан в 2015 году.

История 
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Южная Корсика уменьшилось с 22 до 11. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Таким образом, кантон Тараво-Орнано был образован 22 марта 2015 года. Он был сформирован из бывших кантонов Санта-Мария-Сише (17 коммун), Дзикаво (9 коммун), Петрето-Биккизано (6 коммун) и частично кантона Бастелика (2 коммуны).

Коммуны кантона 
В кантон входят 34 коммун, из них главной коммуной является Гроссето-Прунья.

Примечания 

Кантоны департамента Южная Корсика